Grabniak peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Grabniak, village 
dans la voïvodie de Mazovie
 Grabniak, village du powiat de Garwolin
 Grabniak, village du powiat de Mińsk 
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Grabniak, village du powiat de Lidzbark Warmiński